Бирля́ — село в Мелекесском районе Ульяновской области. Входит в Рязановское сельское поселение.

География 
Расположено в 41 км к юго-западу от районного центра г. Димитровград и в 2 км от Сусканского залива Куйбышевского водохранилища.

Этимология 
Названо по реке. Название происходит от татарского «бүре» и «иле»: то есть река на земле волков или же от финно-угорского «берлинга», что означает хмель, есть известия, что когда-то на берегах этой реки черемисы занималась выращиванием хмеля.

История 
В первой трети XVIII века полукочевыми, полуоседлыми калмыками в Заволжье основывают ряд селений, в том числе Бирля. 

В 1780 году деревня Бирля, при речке Бирле, экономических крестьян 143 ревизских душ, вошла в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. В 1796 году — в Симбирской губернии.  

В сентябре 1833 года здесь проездом был А. С. Пушкин. 

В 1851 году сельцо вошло в состав Самарской губернии. 

В 1859 году были две деревни: Репьёвка (Бирля) и Бирля, в 150 дворах жило 1294 жителя.

В 1881 году была построена деревянная Михайло-Архангельская церковь, закрыта в 1930-е годы, открыта в 1946 году, вновь закрыта в 1953 году, разобрана в 1954-1955 годах.

В 1889 году в сельце Бирля (Репьёвка) в 97 дворах жило 638 человек, было две ветряных и одна водяная мельница, одна обдирня.  

К 1910 году в Бирле имелось 440 дворов, 3115 жителей, церковь, церковно-приходская школа, маслобойка, водяная и ветряная мельницы.  

В 1928—1929 и 1935—1956 годах село находилось в составе Николо-Черемшанского района.  

В 1929 году в деревне был создан колхоз им. Дзержинского.  

В середине 1950-х годы село Бирля было затоплено Куйбышевским водохранилищем. Жители были переселены на новое место. К новому селу были доприселены сносимые посёлки: Согласие, Волга, Пионер, Лысая Гора.  

В 1959 году в состав колхоза "Маяк революции" (с. Александровка) вошли колхоз им. Дзержинского (с. Бирля) и колхоз им. Фрунзе (с.Чувашский Сускан).  

В 1996 году — население 273 человек. Преимущественно мордва.

Инфраструктура 
В селе имеются: магазин, медпункт, библиотека, Михайло—Архангельский храм. Является 3-м отделением сельскохозяйственного предприятия ООО «Маяк».

Улицы 
 ул. Базарная
 ул. Гагарина
 пер. Зелёный
 ул. Ленина
 ул. Молодёжная
 ул. Полевая
 ул. Советская
 ул. Школьная

Население

Достопримечательности 

 Памятник «Скорбящая мать» (1967 г.)

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв О. «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Мелекесского района